Карло Емануел IV од Сардиније (Торино, 24. мај 1751- Рим, 6. октобар 1819) је био краљ Сардиније. Био је син Виторија Амедеа II од Сардиније и Марије Антоније Фердинанде од Шпаније.

Породично стабло 

Рођени 1751.
Умрли 1819.
Династија Савоја
Краљеви Сардиније